Lampea är ett släkte av kammaneter. Lampea ingår i familjen Lampeidae. 

Lampea är enda släktet i familjen Lampeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Lampea